Хариман има више значења:
 Хариман (Њујорк)
 Хариман (Тенеси)